Dänische Botschaft in Deutschland steht für:

 Dänische Botschaft in Berlin
 Dänische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Dänemark